Чемпионат мира по фигурному катанию 2001 () — международный турнир, организованный Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 2001—2002 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Мишель Кван, среди мужчин представитель России Евгений Плющенко, среди пар  представители Канады Жами Сале и Давид Пеллетье, представители Италии Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо победили в танцах.
 
Чемпионат прошёл в Ванкувере, Канада, с 17 по 25 марта 2001 года.

Таблица медалей

Результаты

Мужчины 

 WD = Снялись с соревнования

Женщины

Пары

 WD = Снялись с соревнования

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 

Международные спортивные соревнования в Ванкувере
Март 2001 года
Международные соревнования по фигурному катанию в Канаде